APSL kan verwijzen naar:

 Apple Public Source License, een vrijesoftwarelicentie
 Andhra Pradesh Scooters Limited